Hinterbuch ist der Ortsname von

 Hinterbuch (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hinterbuch (Laugna), Ortsteil der Gemeinde Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hinterbuch (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hinterbuch (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hinterbuch (Gemeinde Regau), Ortschaft in der Marktgemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich